Varasd ist

der Name eines Komitats zur Zeit des Königreichs Ungarn, siehe Komitat Varasd
der ungarische Name einer Stadt in Kroatien, siehe Varaždin